Begleiter bezeichnet:
 einen persönlichen Berater,
 eine persönliche Eskorte,
 einen Mentor, siehe Mentoring,
 einen Mond eines Planeten, siehe Satellit (Astronomie),
 die kleinere Komponente eines Doppelsterns,
 den Instrumental-Begleiter von Sängern oder Instrumentalsolisten, siehe Begleitung (Musik)
 den Artikel eines Hauptwortes, siehe Artikel (Wortart)

Siehe auch:

 Begleitung (Begriffsklärung)